Сезон 2004 — 13-й сезон «Крыльев Советов» в Чемпионате России по футболу. Лучший сезон в истории клуба: бронзовые медали чемпионата и финал кубка России.

Игроки КС

Заявка 

|-
! colspan="9" bgcolor="#EB0000" align="left"|

|-
! colspan="9" bgcolor="#EB0000" align="left"|

|-
! colspan="9" bgcolor="#EB0000" align="left"|

Изменения в составе 

В зимнее межсезонье

В период дозаявок лето 2004

Игроки на просмотре в межсезонье 

|-

|}

|-

|}

Игроки и голы 

 в Чемпионате России

 в Кубке России

Выступления в сборных

Статистка выступлений

Выступления в турнирах

Выступления в ЧР 
Турнирная таблица

|}
Место КС в ЧР по турам

Посещаемость КС в ЧР

Матчи

Предсезонные и тренировочные матчи

Чемпионат России по футболу

Кубок России по футболу 
 розыгрыш 2003/2004

 розыгрыш 2004/2005

Чемпионат России (дублирующие составы)

Примечания

Ссылки 

2004
Крылья советов